Sankt Veit (Vitus) ist der Name folgender Personen:
 Veit (Heiliger) († um 304), Märtyrer und einer der Vierzehn Nothelfer

Sankt Veit oder St. Veit heißen folgende Orte

in Österreich:
 Sankt Veit an der Glan, Stadtgemeinde in Kärnten
 Katastralgemeinde St. Veit an der Glan, Katastralgemeinde der gleichnamigen Stadtgemeinde in Kärnten
 Bezirk Sankt Veit an der Glan, Bezirk in Kärnten
 St. Veit an der Gölsen, Gemeinde in Niederösterreich
 St. Veit im Innkreis, Gemeinde in Oberösterreich
 Sankt Veit im Mühlkreis, Gemeinde in Oberösterreich
 Sankt Veit am Vogau, ehemalige Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Veit in der Südsteiermark, Gemeinde in der Steiermark
 Sankt Veit in Defereggen, Gemeinde in Osttirol
 Sankt Veit im Pongau, Marktgemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau im Salzburger Land
 Sankt Veit an der Triesting, Ortsteil der Stadtgemeinde Berndorf in Niederösterreich
 St. Veit (Gemeinde Seitenstetten), Ortsteil von Seitenstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 St. Veit (Graz), Stadtteil von Graz, Steiermark
 Sankt Veit (Gemeinde Gratkorn), Ortsteil der Gemeinde Gratkorn, Steiermark
 Sankt Veit in der Gegend, Ortsteil der Gemeinde Neumarkt, Bezirk Murau, Steiermark
 Sankt Veit (Gemeinde Mühlen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark
 St. Veit (Gemeinde Telfs), Ortschaft der Marktgemeinde Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

in Bayern:
 St. Veit (Fichtelberg), Wohnplatz der Gemeinde Fichtelberg, Landkreis Bayreuth
 Sankt Veit (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn
 St. Veit (Pleinfeld), Ortsteil des Marktes Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

in Frankreich:
 Sankt Veit (französisch Saint-Vitus), Ortsteil der Gemeinde Volstroff, Département Moselle, Frankreich

in Italien:
 St. Veit (Prags), Fraktion der Gemeinde Prags, Südtirol

historisch:
 Sankt Veit an der Wien, in Niederösterreich, seit 1890/92 Stadtteile Wiens (heute Ober Sankt Veit, Unter Sankt Veit)
 Rijeka, Kroatien (Sankt Veit am Flaum)
 Šent Vid, Slowenien (Sankt Veit, Bez. Adelsberg, Krain)
 Videm (St Veit) in Slowenien

Bauwerke: 
 Veitsburg, Ravensburg, Baden-Württemberg
 Veitschlössel, Burgruine in Böhmen, siehe Vítkův hrádek (Blažejov)
 Schloss St. Veit im Mühlkreis, Oberösterreich
 St. Veiter Schlössl, Graz
 dem hl. Veit geweihte Kirchen und Kapellen, siehe Veitskirche
 St.-Veit-Denkmal, Alteneschen, Niedersachsen
St. Veit in Deufringen, Kreis Böblingen

Siehe auch:
 Klein St. Veit
 Sveti Vid
 Sankt Vith
 Veitsberg